Тарасово — деревня в Новомосковском административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Рязановское.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 10 человек (6 мужчин и 4 женщины). По данным на 2005 год в деревне проживало 13 человек.

Расположение 
Деревня Тарасово расположена на правом берегу Десны примерно в 6 км к северо-западу от центра города Подольска. Ближайшие населённые пункты — посёлок Фабрики имени 1-го Мая, деревни Мостовское, Рыбино и Армазово.

Достопримечательности 
В посёлке есть памятник жителям, погибшим в Великой Отечественной войне. В 2011 году был построен храм Сергия Радонежского. В 320 м юго-восточнее деревни расположено селище «Тарасово-I», датированное XIII—XVIII веками. Селище имеет статус памятника археологии.

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа